

Geografia 
 Eko – antico nome di Lagos (Nigeria)

Sigle 
 Die evangelischen Kirchenordnungen des xvi. Jahrhunderts

Codici 
 EKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto J.C. HARRIS FIELD, Elko (Nevada), Stati Uniti
 eko – codice ISO 639-3 della lingua koti

Musica 
 Eko  – fabbrica di strumenti musicali italiana (chitarre), fondata a Castelfidardo
 Eko  – Rapper di Pescara appartenente alla Costa Nostra

Altro 
 Mr. Eko  – personaggio del telefilm Lost